Les Servilii Prisci Structi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens Servilia. Ils apparaissent aux  Le cognomen Priscus signifie « l'Ancien ».

Principaux membres 
 Publius Servilius
 Quintus Servilius Priscus Structus, fils du précédent, maître de cavalerie en 494 av. J.-C.
 Publius Servilius Priscus Structus, frère du précédent, consul en 495 av. J.-C.
 Caius Servilius Structus Ahala, fils du précédent, consul en 478 av. J.-C.
 → Servilii Ahalae
 Spurius Servilius Priscus Structus, frère du précédent, consul en 476 av. J.-C.
 Quintus Servilius Priscus, fils du précédent, consul en 468 et 466 av. J.-C.
 Publius Servilius Priscus, frère du précédent, consul en 463 av. J.-C.
 Quintus Servilius Structus Priscus Fidenas, fils du précédent, dictateur en 435 et 418 av. J.-C.

 Spurius Servilius Priscus, censeur en 378 av. J.-C.
 Spurius Servilius Structus, tribun consulaire en 368 av. J.-C.